Грем'яцька сільська рада — Житомирська область, Чуднівський район
 Грем'яцька сільська рада — Рівненська область, Острозький район
 Грем'яцька сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район